Håkan Håkansson och liknande namn kan avse
Håkon Håkonsson (1204–1263),  kung av Norge 1217–1263
Håkan Håkansson (konstnär) (född 1944), svensk bildkonstnär
Håkan Håkansson (idéhistoriker) (1969–), svensk idéhistoriker, biblioteksman och författare

Referenser